Мохи́ни Бхардвадж (, род. 29 сентября 1978) — американская гимнастка. В составе женской команды США по спортивной гимнастике (в командном первенстве) стала в 2001 году чемпионкой мира и в 2004 году серебряной медалисткой Олимпийских игр в Афинах.

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Gymn Forum
 

Родившиеся в 1978 году
Гимнасты США
Гимнасты (спортивная гимнастика)
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2004 года
Родившиеся в Филадельфии